Гамид Рашидович Аскерханов (род. 18 июля 1958, Махачкала, Дагестанская АССР, СССР) — российский политический и общественный деятель. Доктор медицинских наук (1994). Депутат Государственной Думы ФС РФ 2-го созыва, был избран от Всероссийской политической партии Наш дом - Россия. Член комитета ГД по охране здоровья.

Общая информация 
 Дата рождения: 18 июля 1958 года.
 Место рождения: город Махачкала.

Образование 
 Дагестанский государственный медицинский институт (1981)

Карьера 
В 1985 году досрочно окончил аспирантуру в связи защитой кандидатской диссертации на тему «Тромболитическое и хирургическое лечение илиофеморального тромбофлебита». В том же году был принят на должность ассистента кафедры хирургических болезней.

В 1991 году был избран доцентом кафедры.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию на тему «Хирургия и тромболитическая терапия острых тромбозов вен нижних конечностей».

В 1995 году избран на должность профессора и заведующего кафедрой хирургических болезней Дагмедакадемии.

Примечания 

Члены партии «Наш дом — Россия»
Доктора медицинских наук
Выпускники Дагестанского медицинского университета
Преподаватели Дагестанского медицинского университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Хирурги СССР
Хирурги России
Заслуженные деятели науки Дагестанской АССР